

Toponyme

États-Unis 
 Violet, census-designated place située en Louisiane.

France 
 la place Violet est une voie publique parisienne ;
 la rue Violet est une voie publique parisienne ;
 le square Violet est un square parisien ;
 la villa Violet est une voie publique parisienne.

Anthroponyme

Patronyme 
Voir aussi  et .

 Édouard-Émile Violet, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français ;
 Elzbieta Violet (1936-2018), illustratrice et auteure de littérature de jeunesse franco-polonaise ;
 Émile Violet (1877-1965), écrivain ;
 Grace Violet, personnage de fiction ;
 Gustave Violet (1873-1952), sculpteur français ;
 Laurent Violet, (1965-2015), comique français ;
 Léonard Violet (1791-1881), conseiller municipal et promoteur immobilier français fondateur du quartier de Grenelle;
 Marcel Violet (1887-1973), ingénieur français ;
 Pierre Noël Violet (1749-1819), peintre miniaturiste français ;
 Pierre Violet-Marty (1894-1916), aviateur français ;
 Tessa Violet (1990-), chanteuse et compositrice américaine.

Prénom 
Violet est un prénom féminin de langue anglaise. Le prénom de langue française correspondant est Violette  : voir . Ce prénom est porté par : 
 Lady Violet (1972-), chanteuse italienne ;
 Violet Alford (1881-1972), ethnologue, musicologue, folkloriste et illustratrice britannique ;
 Violet Blue, auteure américaine ;
 Violet Constance Jessop (1887-1971), infirmière britannique ;
 Violet D. Bobcat, mascotte sportive de l’université de New York ;
 Violet Dunn-Gardner (1862-1946), peintre britannique ;
 Violet Gibson (1876-1956) ;
 Violet Gordon-Woodhouse (1872-1948), musicienne ;
 Violet Heming (1895-1981), actrice britannique ;
 Violet Hilton (1908-1969) ;
 Violet La Plante (1908-1984), actrice américaine ;
 Violet Mersereau (1892-1975), actrice américaine ;
 Violet Radcliffe (c.1908-1926), actrice américaine ;
 Violet Trefusis (1894-1972), femme de lettres ;
 Violet Webb (1915-1999), athlète britannique.

Divers 
 Le violet est une couleur ;
 Le violet est l'autre nom de la figue de mer ;
 Violet, société française spécialisée dans la robotique ludique.
 Violet (2005) est le deuxième album produit par le groupe de rock électronique canadien The Birthday Massacre ;
 Violet est un court-métrage de Shelley Levinson sorti en 1981 ;
 Violet est un film réalisé par Bas Devos et sorti en 2014 ;
 Violet est un personnage du comic strip Peanuts ;
 Violet est un bateau utilisé durant la déportation de l'île Saint-Jean, en 1758 ;
 Le lotissement Violet est un lotissement parisien ;
 Violet (maison de parfum) est une entreprise de cosmétique française ;
 Sima-Violet est un constructeur de cyclecars ;
 L'école Violet est un établissement privé d'enseignement supérieur (1902-1982).